Les mots sébaste (avec ou sans majuscule), Sebaste et Sébastée dérivent, via le latin Sĕbastē, du grec  (« vénéré ») ou  (nom de ville).

Sciences et techniques 
En biologie :
 plusieurs espèces de poissons scorpéniformes du genre Sebastes (famille des Scorpaenidés) ont pour nom vernaculaire Sébaste, dont le Sébaste à bandes rouges S. babcocki, le Sébaste à œil épineux S. aleutianus, le Sébaste à queue jaune S. flavidus, le Sébaste acadien (ou rose, ou atlantique) S. fasciatus, le Sébaste du Nord (ou atlantique) S. mentella, le Sébaste orangé (ou doré, ou atlantique) S. norvegicus et le Sébaste rosé S. rosaceus ;
 le Sébaste-chèvre (Helicolenus dactylopterus) est une espèce de poissons scorpéniformes, de la famille des Scorpaenidés.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 sébaste () est un titre honorifique utilisé par les anciens Grecs pour traduire le titre d'auguste ;
 ce titre est réutilisé au Moyen Âge par la dynastie des Comnènes comme un nouveau titre de noblesse, avec ses variantes protosébaste (πρωτοσέβαστος) et panhypersébaste (πανυπερσέβαστος) ;
 les Quarante martyrs de Sébaste sont des soldats de la douzième Légion romaine, persécutés en raison de leur foi chrétienne et devenus des saints chrétiens.

Culture et société 
 Quarante martyrs de Sébaste est une icône de l'école de Novgorod, datée de la fin du .

Anthroponyme 
Plusieurs personnages de l'Antiquité sont nommés en référence à l'ancienne cité de Sébaste (ou Sébastée), dans l'actuelle province de Sivas (Turquie) :
 Acace de Sébaste (?-320), l'un des Quarante martyrs de Sébaste ;
 Blaise de Sébaste (?-316), un médecin et évêque de Sébaste, martyrisé sous Licinius ;
 Eustathe de Sébastée (v. 300-v. 377), un religieux chrétien, initiateur du monachisme en Asie Mineure, élu évêque de Sébastée en 356 ;
 Mékhitar de Sébaste (1676-1749), un moine catholique arménien, fondateur de la Congrégation des pères mékhitaristes ;
 Oukhtanès de Sébaste (935-v. 1000), un historien arménien ;
 Pierre de Sébaste (v. 340-v. 391), évêque de Sébaste, saint des églises catholique et orthodoxe ;
 Théophylacte de Sébaste, un évêque d'Arménie et de Russie de la fin du  ;
 Vivien de Sébaste (), l'un des Quarante martyrs de Sébaste.

Toponyme 
 Sébaste ou Sébastée, translittération du grec Σεβαστή  (traduction du latin Augusta) est le nom de plusieurs villes de l'Antiquité, ainsi nommées en l'honneur de l'empereur romain Auguste :
 Sébaste ou Sébastée, dans l'actuelle province de Sivas (Turquie) ;
 le thème de Sébastée, une province de l'Empire byzantin ;
 Sébaste, dans l'actuelle province d'Uşak (Turquie) ;
 , dans l'actuelle province de Mersin (Turquie) ;
 Sébaste, une ville romano-byzantine puis un village arabe construit à l'emplacement de la ville israélite de Samarie, dans l'actuelle Cisjordanie.
 Sebaste est une municipalité de la province d'Antique, aux Philippines.

Notes et références 

Homonymie de toponyme